Открытый чемпионат Франции по теннису 2019 в женском парном разряде (англ. 2019 French Open – Women's Doubles) - соревнование среди женских пар в рамках Открытого чемпионата Франции по теннису в 2019 году. 

Сетка рассчитана на 64 пары (128 участников).

Победителями прошлогоднего (2018 года) турнира стали  Барбора Крейчикова /  Катерина Синякова

Победители 2019 года 
Победителями текущего розыгрыша (2019 года) стали:

Посев

  Барбора Крейчикова /  Катерина Синякова  
  Тимея Бабош /  Кристина Младенович 
  Се Шувэй /  Барбора Стрыцова
  Габриэла Дабровски /  Сюй Ифань 
  Саманта Стосур /  Чжан Шуай  
  Элизе Мертенс /  Арина Соболенко
  Николь Мелихар /  Квета Пешке 
  Чжань Хаоцин /  Чжань Юнжань 
  Анна-Лена Грёнефельд /  Деми Схюрс 
  Луция Градецкая /  Андрея Клепач 
  Виктория Азаренко /  Эшли Барти 
  Эри Ходзуми /  Макото Ниномия 
  Алисия Росольска /  Ян Чжаосюань 
  Ирина-Камелия Бегу /  Михаэла Бузарнеску 
  Кирстен Флипкенс /  Юханна Ларссон
  Дарья Юрак /  Ралука Олару

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4 

Открытый чемпионат Франции по теннису 2019